Javier Rodríguez Menéndez (1972-), dibuixant
 Javier Rodríguez Nebreda (1975-), jugador de futbol sala
 Javier Rodríguez Pérez (1979-), jugador de bàsquet
 Javier Rodríguez Venta (1975-), futbolista
 Francisco Javier Rodríguez Vílchez (1978-), futbolista andalús